

Дамяново — село в Габровській області

Дамяново — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства